Ирек Борисович Богуславский () — российский предприниматель, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Краткая биография 
Родился 9 сентября 1967 года в Казани.

В 1991 году получил высшее образование по специальности «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности» окончив Казанский государственный финансово-экономический институт . В середине 1990-х годов стал акционером Казанского химкомбината имени М.Вахитова, ныне Нэфис Косметикс. В 1999 году является одним из совладельцев компании, работал финансовым директором ЗАО «Реал Транс Хайр», в том же году возглавил Совет директоров ОАО «Нэфис Косметикс». С 2004 года — входит в совета директоров, является совладельцем ОАО «Казанский жировой комбинат», с 2005 года — возглавляет совет директоров ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».

В 2013 году журнал Forbes в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов федеральных чиновников 2013» определил Богуславского на 17 местом с доходом за год 389.8 млн руб. Как пояснил Forbes, Богуславский занимался различными бизнесами: торговал автомобилями, мехом, разливал вино. В 1990-е году скупив акции Казанского химического комбината создал на его основе компанию «Нэфис косметикс» (выпускает стиральные порошки, средства для мытья посуды и др.). В группу «Нэфис» также входит Казанский жировой комбинат (майонез, соус и кетчупы) и Казанский МЭЗ (растительное масло).

В 2007 году избрался депутатом Госдумы пятого созыва. В декабре 2011 года избран депутатом Госдумы шестого созыва. В сентябре 2016 года был вновь избран депутатом госдумы седьмого созыва.

Законотворческая деятельность 
С 2007 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы V, VI и VII созывов, выступил соавтором 238 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 Досье Ирека Богуславского на сайте Замполит
 Ирек Богуславский — Персона ТАСС

Выпускники Казанского финансово-экономического института
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Члены «Единой России»
Заслуженные экономисты Республики Татарстан
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине